Plaats in Indonesië
 Pandanrejo (Kaligesing), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pandanrejo (Bumiaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Pandanrejo (Pagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Pandanrejo (Wagir), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java